Arlington Plantation House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Arlington Plantation House (Franklin, Louisiana), NRHP-ID 82000457
 Arlington Plantation House (Washington, Louisiana), NRHP-ID 82004676